Ли́чная у́ния — объединение двух или более самостоятельных монархических государств в союз с одним главой, который становится, таким образом, главой каждого государства — члена союза. Подобное объединение основано исключительно на временном единстве монарха, в силу случайного совпадения в его лице прав на престол двух различных государств.

Реальная уния, в отличие от личной (персональной) унии, предполагает постоянное единство монарха и, следовательно, одинаковый порядок престолонаследия. Единство монарха в этом случае закрепляется на основании заключенного между государствами договора, что предполагает принятие единой либо одинаковой конституции (учредительного акта) в обоих государствах, создание отдельных совместных органов государственного управления, поэтому такая уния носит более устойчивый характер. Вместе с тем в этом случае более слабое государство, входящее в союз, теряет часть своего суверенитета.

Термин впервые использован немецким юристом  в его в Elementa Iuris Publici Germanici (Göttingen, 1760).

Полномочия 
Глава союза наделяется только теми полномочиями, которые строго соответствуют (за редкими исключениями) полномочиям глав отдельных государств. Такой тип союза не является федерацией, которая на международном уровне выступает единым государством.

Страны, входящие в личную унию, формально являются полностью независимыми друг от друга; теоретически одно государство унии может даже объявить войну другому, если соответствующими полномочиями обладает неподконтрольный монарху орган (к примеру, парламент). Вместе с тем подобные ситуации не известны.

Персональные унии могут возникать по различным причинам, от почти случайных, когда, например, принцесса, будучи замужем за королём одного государства, становится царствующей королевой другого государства, и их общий ребёнок наследует трон обоих государств, до фактического присоединения государств, когда в некоторых случаях персональные унии создавались с целью предотвращения мятежей. Такие союзы могут быть законно обоснованы путём явного утверждения объединения двух государств в конституциях либо могут не иметь законных оснований, и тогда они могут легко распадаться по причине различных правил наследования позиции главы государства.

Например, соединение английской и ганноверской корон при четырех Георгах и при Вильгельме IV было случайным, так как порядок престолонаследия в Англии и в Ганновере не был одинаков. По ганноверскому законодательству престол не могла занять женщина. Поэтому, с восшествием на английский престол королевы Виктории ганноверская корона перешла к её дяде Эрнсту Августу, и Ганновер отделился от Англии. Такой же личный характер имела уния, соединившая Голландию и Люксембург в 1815 году. Люксембург, переданный Нассаускому дому актом Венского конгресса, как вознаграждение за уступку Пруссии княжеств Нассау, Дилленбург, Зиген, Гадамар и Дитц, в 1890 году отделился от Голландии в силу недопустимости по люксембургскому праву перехода короны к женщине. В Голландии престол получила представительница младшей, или оттоновой, нассауской, линии королева Вильгельмина, а в Люксембурге — представитель старшей или вальрамской линии, герцог Адольф.

Поскольку главы государств-республик избираются всеобщим гражданским голосованием или парламентом, личные унии практически полностью являются феноменом монархий.

Примеры личных уний

Существовавшие в прошлом 
 Венгерско-хорватская уния под властью венгерских королей в (1102—1527):
 Королевство Венгрия
  Королевство Хорватия
 Иерусалимско-Кипрская уния под властью Лузиньянов (1197—1205) и (1267—1291).
  Иерусалимское королевство
  Кипрское королевство
 Польско-Венгерско-Хорватская уния под властью Людовика I Великого (1370—1382) и Владислава III Варненчика (1440—1444).
 Королевство Венгрия
  Королевство Польское
  Королевство Хорватия
 Кальмарская уния — под властью датских королей (1397—1523).
 Королевство Дания
  Королевство Норвегия
  Королевство Швеция
 Государства, которые были в личной унии под властью Наполеона I
 Французская империя (1804—1814)
  Королевство Италия (1805—1814)
  Великое герцогство Берг (1808—1809)
 Бельгийско-Конголезская уния под властью Леопольда II (1885—1905)
 Королевство Бельгия
  Свободное государство Конго
 Датско-Исландская уния под властью Кристиана X (1918—1944; фактически до апреля-мая 1940 года, когда после оккупации Дании немецкими войсками и Исландии британскими войсками связи между странами были нарушены)
 Королевство Дания
  Королевство Исландия
 Итало-Албанская уния под властью Виктора Эммануила III (1939—1943)
 Албанское королевство
  Королевство Италия
 Союз Королевства Польского и Великого княжества Литовского (начиная с Кревской унии в 1386—1401, 1447—1492 и 1501—1569 годах; 1569 году посредством Люблинской унии был заключён постоянный союз — Речь Посполитая, а монархия стала выборной). См. Польско-литовские унии
 
  
 Иберийская уния — династическая уния корон Испании и Португалии (1580—1640)
 
  
 Уния Речи Посполитой и Швеции под властью Сигизмунда III (1592—1595)
 Речь Посполитая
  
 Личная уния Великобритании и курфюршества (c 1814 года королевства) Ганновер (1714—1837)
 
  
 Личная уния Нидерландов и Люксембурга (1815—1890)

См. также 
 Реальная уния
 Династическая уния

Примечания

Литература